Президент Автономного района Бугенвиль управляет островом Бугенвиль с прилегающим к нему архипелагом, который является автономным образованием в составе Папуа-Новой Гвинеи.

Первым президентом Бугенвиля был Джозеф Кабуи который был избран в июне 2005 года после мирного соглашения 2000 года, положившего конец Бугенвильской войне. Кабуи умер от сердечного приступа 7 июня 2008 года и вице-президент Джон Табинаман стал исполняющим обязанности президента до проведения новых выборов.

Бугенвильцы избрали следующего президента в декабре 2008 года, выбрав Джеймса Таниса.

Список президентов Автономного региона Бугенвиль

Предыдущие руководители региона 
Бугенвиль возглавляли несколько различных типов администрации: децентрализованная администрация во главе с премьер-министром (в качестве Провинции Северных Соломоновых островов с 1975 по 1990 год), назначенный администратор в разгар гражданской войны на Бугенвиле (с 1990 по 1995 год), премьер-министр, возглавляющий переходное правительство Бугенвиля (с 1995 по 1998 год), сопредседатели Учредительного собрания Бугенвиля (1999 год), губернатор, возглавляющий провинциальное правительство, как и в других частях Папуа-Новой Гвинеи (с 2000 по 2005 год), и Автономное правительство Бугенвиля (с 2005).

Президент сепаратистской Республики Северных Соломоновых островов (1975)

Премьер-министры (1975—1990)

Администраторы (1990—1995)

Премьер-министры (1995—1998)

Сопредседатели Учредительного собрания Бугенвиля (1999)

Губернаторы (1999—2005)

Примечания 

Автономный регион Бугенвиль
Политика Папуа — Новой Гвинеи